Violetta Villas
 Violetta Villas (album 1966)
 Violetta Villas (album 1986)
 Violetta Villas (film)